ПС-3000 (перенастраиваемая структура) — советская многопроцессорная вычислительная система.

История 
Разработан на НПО «Импульс» (НИИ управляющих вычислительных машин) при участии Института проблем управления (автоматики и телемеханики) Минприбора СССР и АН СССР, выпуском занимался Северодонецкий приборостроительный завод. Ядро группы разработчиков этой суперЭВМ составляли И. В. Прангишвили, В. В. Игнатущенко, Э. А. Трахтенгерц, а генеральным конструктором являлся В. В. Резанов. После завершения разработки в 1982 выпуск этой суперЭВМ проводился с 1984 по 1987 и всего было выпущено 14 комплексов. Разрабатывалась и следующая вычислительная система под названием ПС-3100, которая предназначалась для применения на верхних уровнях управления атомным реактором.

Параметры 
Производительность составляла 3 миллиарда операций в секунду. Работает на основе концепции архитектуры МКМД, с многоканальной памятью.

Применение 
Верхний уровень иерархических систем управления сложными технологическими процессами и производствами, прямое цифровое управление сложными объектами в реальном масштабе времени, моделирование сложных объектов и другие применения.

См. также 
 Автоматизированная система управления
 Автоматизация технологических процессов
 Автоматизированная система управления технологическим процессом
 Безопасность систем управления
 НИЦЭВТ

Литература 
 Ревич Ю. В., Малиновский Б. Н. Информационные технологии в СССР. Создатели советской компьютерной техники. СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 336 с. — ISBN 978-5-9775-3309-6.
 Губарев В. В. Информатика: прошлое, настоящее, будущее. М.: Техносфера, 2011. — 432 с. — ISBN 978-5-94836-288-5.

Примечания

Ссылки 
 СуперЭВМ для геофизиков 
 Многопроцессорная вычислительная система ПС-3000 
 Региональный геофизический вычислительный комплекс ПС-3000 

Суперкомпьютеры СССР
История компьютерной техники